Пы́льник:

 Пыльник — часть тычинки, содержащая пыльцу.
 Пыльник (устройство) — защитное устройство для предотвращения попадания пыли в какое-либо устройство, например в подшипник.
 Пыльник (одежда) — лёгкий долгополый летний плащ.
 Пыльник, Евгений Алексеевич — заслуженный архитектор Украины, директор института «Гипроград» с 1976 по 1987 годы.